Санта Ана дел Ваље има више значења:

 Општина Санта Ана дел Ваље (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Ана дел Ваље (Санта Ана дел Ваље, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику